Das Dalian Women’s Tennis Open 2016 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dalian, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2016. Das Turnier fand vom 4. bis 11. September 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dalian Women’s Tennis Open 2016 fand am 4. und 5. September 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Dalian